IP:
 IP ( — межсетевой протокол) — маршрутизируемый сетевой протокол, основа стека протоколов TCP/IP.
 IP-адрес — идентификатор узла компьютерной сети;
 IPv4 — четвёртая версия протокола IP;
 IPv5 — экспериментальный протокол;
 IPv6 — шестая версия протокола IP;
 IPsec () — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP.
 IP ( — степень защиты от проникновения) — маркируемая стандартизованная степень защиты от проникновения посторонних объектов и воды внутрь электронного или электротехнического устройства.
 IP (регистр процессора) — регистр, обозначающий смещение следующей команды относительно кодового сегмента.
 ip (утилита Unix) — команда Unix-подобной операционной системы.
 IP () — интеллектуальная собственность.
 IP-cores (IP-ядра), IP-блоки (IP — англ. intellectual property), СФ-блоки (СФ — сложные функциональные), VC (англ. virtual components — виртуальные компоненты) — готовые блоки для проектирования микросхем.
 IP (степень защиты оболочки) — классификация способа защиты, обеспечиваемого оболочкой технического устройства.

См. также 
 ИП